Ширяев, Иван:
 Ширяев, Иван Алексеевич (1924—1996) — советский футболист, тренер.
 Ширяев, Иван Андреевич (1891—1950) — красноармеец, полный кавалер ордена Славы.
 Ширяев, Иван Геннадьевич (1877—1933) — русский священник, главный редактор «Энциклопедии эсперанто».
 Ширяев, Иван Григорьевич (1862—1915) — русский революционер, народник, журналист. Ширяев, Иван Никифорович (1912—2001) — Герой Социалистического Труда.